Harvard-universiteit, (Engels: Harvard University), is een Amerikaanse particuliere universiteit die hoofdzakelijk in Cambridge (Massachusetts) is gevestigd
Harvard (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Harvard (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Harvard, de buiten de Verenigde Staten gebruikte bijnaam voor het lesvliegtuig North American T-6 Texan